Внегалактические туманности (устар.) — название звёздных систем, подобных звёздной системе (Галактике Млечный Путь), в которую входит Солнечная система. Название «Внегалактические туманности» связано с тем, что большинство таких объектов имеет вид светлых туманных пятен, расположенных вне полосы Млечного Пути, или галактического пояса. Внегалактическими их называли чтобы отличать от галактических туманностей, которые наблюдаются преимущественно в полосе Млечного Пути. В 1920-е годы было обнаружено, что внегалактические туманности содержат звёзды, подобно нашей Галактике.

В настоящее время термин «Внегалактические туманности» является устаревшим, и вместо него используется термин «Галактики».

Литература 
 
 
 

Галактики